Měcholupy ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Měcholupy u Blovic, Gemeinde im Okres Plzeň-jih 
Měcholupy u Žatce, Gemeinde im Okres Louny
Měcholupy, Ortsteil von Předslav, Okres Klatovy

Dolní Měcholupy, Stadtteil von Prag
Horní Měcholupy, Stadtteil von Prag